Сезон 1941/42 стал для «Манчестер Юнайтед» третьим сезоном в Военной лиге, товарищеском турнире, организованном в период Второй мировой войны.

Военная лига. Северная региональная лига. Первый чемпионат

Военная лига. Северная региональная лига. Второй чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1941/42 в Военной лиге 

1941/1942
Манчестер Юнайтед